Pétek trínajstega ali ~ trinájstega velja za nesrečni dan v mnogih praznoverjih. Strah pred petkom 13. se imenuje paraskavedekatriafobija ali paraskevidekatriafobija, ki je posebna oblika triskaedekafobije, fobije (strahom) pred številom trinajst.

Petek trinajstega velja za nesrečni dan v angleško, francosko in portugalsko govorečih državah po svetu, kakor tudi v/na: Avstriji, Nemčiji, Estoniji, Finskem, Nizozemskem, Belgiji, Irskem, Poljskem, Bolgariji, Danskem, Islandiji, Litvi, Makedoniji, Švedskem, Norveškem, Češkem, Slovaškem, Sloveniji, Madžarskem, Filipinih in ZDA.

Podobna praznoverja obstajajo v drugih kulturah. V grško, romunsko in špansko govorečem svetu imajo na primer torek trinajstega za nesrečni dan. V Italiji je to petek sedemnajstega.

V gregorjanskem koledarju je trinajsti v mesecu najbolj pogosto ravno petek. V enem letu je najmanj en in največ trije petki trinajstega.

Pojavljanje 

Razpredelnica mesecev in let, v katerih se pojavlja petek, trinajstega:

Ta sekvenca, ki prikazuje primere med letoma 2001 in 2028, se med letoma 1901 in 2099 ponovi na vsakih 28 let.

Glej tudi 

 dan v tednu

Koledarji
Fobije